Der Abenteurer – film del 1922 diretto da Lothar Mendes 
Der Abenteurer – film del 1926 diretto da Rudolf Walther-Fein